Az 1964. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 3-án rendezték Axamsban. Az aranyérmet a francia Marielle Goitschel nyerte meg. A második helyen holtverseny született, ezért két ezüstérmet osztottak ki. A Magyarországot képviselő Kővári Károlyné a 41. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1964. évi téli olimpiai játékokon